Henrik Gøye kan syfta på:
 Henrik Gøye (död 1533), dansk lensmand och riksråd
 Henrik Gøye (1562-1611), dansk adelsman och godsägare